Fritt Ord ():
 «» — норвежский либеральный христианский журнал.
 «» — норвежский фонд.